Astolfo Dutra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Astolfo Dutra (ort), Minas Gerais, 
 Astolfo Dutra (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar